Музей Андрея Тарковского — музей, посвящённый кинорежиссёру Андрею Тарковскому. Расположен в городе Юрьевец Ивановской области.

Описание 
Музей расположен в доме, где с 1941 по 1943 год жили Андрей Тарковский с матерью и сестрой Мариной в эвакуации. Музей А. А. Тарковского появился в 1996 году как культурный центр с библиотекой и видеотекой. В центре организован кинозал, где можно посмотреть все фильмы режиссёра. В библиотеке собраны книги с публикациями стихов отца Андрея — Арсения Тарковского.

В музее хранится архив Андрея Тарковского, купленный на аукционе Sotheby’s.

История 
29 ноября 1996 года в Юрьевце был открыт Музейный центр Тарковского. С этой инициативой совместно выступили администрация города и краеведы, Ивановский областной комитет по культуре и искусству, Общество Тарковского и объединение музеев ИГОИРМ. Музей располагается в здании, построенном в начале 20 века. До превращения в музей здание служило коммунальной квартирой, где проживало несколько семей, в том числе отчим Тарковского, Петров Н.М., который занимал две комнаты дома с 1933 года.

См. также 
 Историко-культурный музей села Завражье

Примечания

Ссылки 
 Музей Андрея Тарковского // Сайт «Музеи России»
 Музейный центр Андрея Тарковского // Раздел сайта ГБУ "Музеи города Юрьевец"

Музеи Ивановской области
Тарковский
Андрей Тарковский
Юрьевец